Palazzo della Signoria (Palacio de la Señoría) puede referirse a:
Palazzo Vecchio de la Signoria de Florencia
Signoria de Siena
Signoria de Venecia o Serenísima República de Venecia